Depuis la construction du 351 Collins Street en 1968, 92 gratte-ciel (immeuble d'au moins 100 mètres de hauteur) ont été construits à Melbourne en Australie, soit le plus grand nombre de gratte-ciel des villes d'Australie après Sydney.

En  la liste des immeubles d'au minimum 100 mètres de hauteur est la suivante d'après Emporis;

Voir aussi 

 Liste des plus hauts gratte-ciel du monde
 Liste des plus hauts gratte-ciel de l'agglomération de Sydney
 Liste des plus hauts gratte-ciel de Brisbane

Liens externes 

 Liste des plus hauts immeubles de Melbourne sur Emporis

 Liste des plus hauts immeubles de Melbourne sur Skyscraperpage

 Gratte-ciel de Melbourne sur le CTBUH

 Gratte-ciel de Melbourne sur Passion-gratte-ciel

Notes et références 

Liste en rapport avec l'Australie
Gratte-ciel à Melbourne
Melbourne
Melbourne